Сліпун фіолетовий (Typhlops violaceus) — неотруйна змія з роду Сліпун родини Сліпуни.

Опис 
Загальна довжина досягає 10—11,1 см. Голова маленька, широка. Очі сховані під роговими щитками. Тулуб тонкий, його довжина у 31 раз більше за ширину. Луска гладенька, становить 20 рядків. Найбільші щитки на голові — надочні.

Забарвлення спини та черева фіолетове з лавандовим відблиском. Область рота світлого кольору.

Спосіб життя 
Полюбляє лісисту місцину, пагорби. Активний вночі. Харчуються дрібними безхребетними, зокрема хробаками.

Це яйцекладна змія.

Розповсюдження 
Це ендемік о.Шрі-Ланка.

Джерела 
 McDiarmid,R.W.; Campbell,J.A. & Touré,T.A. 1999. Snake species of the world. Vol. 1. Herpetologists’ League, 511 pp.
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Тварини, описані 1947
Сліпуни